Polydistoma är ett släkte av sjöpungar. Polydistoma ingår i familjen Holozoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpungar
Polydistoma